Cincinnati Masters 2021, właśc. Western & Southern Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2021 z cyklu Cincinnati Masters rozgrywany w dniach 16–22 sierpnia 2021 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 114 989 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w Stanach Zjednoczonych